Tenisový turnaj ATP PTT Thailand Open 2010 se konal ve dnech 27. září–3. října v hlavním městě Thajska Bangkoku v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 608 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Rafael Nadal (semifinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Ernests Gulbis (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (1. kolo)
  Thiemo de Bakker (2. kolo)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Michael Berrer (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=63
| RD1-score1-3=3
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Guillermo García-López
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Jarkko Nieminen
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Benjamin Becker
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Guillermo García-López
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Jarkko Nieminen
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2='6
| RD2-score2-3=4
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (1. kolo)
  Julian Knowle /  Andy Ram (1. kolo)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Jürgen Melzer ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Thailand Open (ATP)